Карине́ Ло́рисовна Казиня́н (дев. Кроян; 8 января 1955, Ереван — 6 декабря 2012, Лос-Анджелес) — советский и армянский дипломат, государственный деятель, заместитель министра иностранных дел Армении (2009–2011), Чрезвычайный и полномочный посол Армении в Румынии (1999–2001), Германии (2001–2009) и Великобритании (2011–2012).

Биография 
Карине Казинян (Кроян) родилась 8 января 1955 года в Ереване в семье известного в Армении журналиста Лориса Крояна (см. Լորիս Կրոյան). Получила высшее образование, обучаясь на романо-германском отделении филологического факультета Ереванского государственного университета. Помимо армянского владела 5 языками: русским, английским, немецким, румынским и португальским.

После окончания университета несколько лет работала помощником-секретарем посла СССР в Мозамбике П. Н. Евсюкова. С 1983 года по 1988 год была помощником посла СССР в Португалии.

После этого до 1992 года Казинян преподавала английский язык в Московском лицее № 31, а с 1992 года по 1994 год она преподавала английский и португальский языки в родном Ереванском университете.

С 1997 по 2001 год работала в Румынии. Сначала Карине была Временным поверенным (1997–1999), а потом и послом Армении в Румынии.

В 2001 — 2009 годах являлась послом Армении в Германии.

С марта 2009 года по сентябрь 2011 года Казинян занимала должность заместителя министра иностранных дел Армении. С сентября 2011 года и до самой смерти была послом в Великобритании и Ирландии.

Умерла 6 декабря 2012 года в Лос-Анджелесе в результате осложнений, возникших после проведённой операции.

Семья 
Была вдовой советского и армянского дипломата, заместителя министра иностранных дел Армении (1991–1994), первого посла Армении в Румынии (1994–1997) Георгия Казиняна (1953–1997). Имела 2 детей: сына и дочь.

Награды 
За свою жизнь и трудовую деятельность Казинян была награждена медалью Армении «Мхитар Гош» и национальным орденом Румынии Большого креста.

Примечания

Ссылки 
 Счастливые слёзы Карине Казинян

Выпускники филологического факультета Ереванского государственного университета
Послы Армении в Румынии
Послы Армении в Германии
Послы Армении в Великобритании
Послы Армении в Ирландии
Заместители министра иностранных дел Армении